Es gab mehrere Schlachten um Shanghai:

 Schlacht um Shanghai (1861) während des Taiping-Aufstands 
 Schlacht um Shanghai (1932) (erster Shanghai-Zwischenfall) während der Mandschurei-Krise 1932
 Schlacht um Shanghai (1937) im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg
 Schlacht um Shanghai (1949) im Chinesischen Bürgerkrieg